Амапа́ () — муниципалитет в бразильском штате Амапа. Входит в экономико-статистический микрорегион Амапа, который является частью мезорегиона Север штата Амапа. Население составляет 8 069 человека на 2010 год. Занимает площадь 9 167,617 км². Плотность населения — 0,88 чел./км².

География 
Муниципалитет Амапа расположен на северо-востоке штата Амапа. Средняя высота над уровнем моря составляет 8,64 м.

Границы 
Муниципалитет Амапа граничит
 на севере —  муниципалитет Калсуэни
 на востоке —  Атлантический океан
 на юге —  муниципалитеты Кутиас, Макапа
 на юго-западе —  муниципалитеты Тартаругалзинью, Пракууба
 на западе —  муниципалитет Калсуэни

Климат 
Климат жаркий и влажный. Температура колеблется от 20 до 34 °C.

История 
Город основан в 1901 году.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета Амапа составляет

По данным оценки 2015 года население муниципалитета составляет 8 622 жителей.

Административное деление 
Муниципалитет состоит из 2 дистриктов:

Важнейшие населенные пункты

Статистика 
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,720 (данные: Программа развития ООН).

Примечания

Ссылки 
 IBGE Cidades
 Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

Муниципалитеты штата Амапа